

Brasil 
Igreja de São João Batista (São Luís) — no Maranhão
Igreja de São João Batista (Belém) — no Pará
Igreja de São João Batista (Cariacica) — no Espírito Santo
Igreja de São João Batista dos Militares — em Olinda, Pernambuco

Espanha 
Igreja de San Juan (Baños de Cerrato) —na província de Palência
Igreja de São João Batista de Salarzón — na Cantábria 
Igreja de São João Batista (Vélez-Málaga) — na província de Málaga

Portugal 
Igreja de São João Batista (Alcochete)
Igreja de São João Batista (Cartaxo)
Igreja de São João Batista (Casa da Ribeira) — no concelho de Praia da Vitória
Igreja de São João Batista (Cimo de Vila da Castanheira) — no concelho de Chaves
Igreja de São João Batista (Figueiró dos Vinhos)
Igreja de São João Batista (Lumiar) em Lisboa
Igreja de São João Batista (Moura)
Igreja de São João Batista (Runa) — no concelho de Torres Vedras
Igreja de São João Batista (São João) — em Lajes do Pico
Igreja de São João Batista (Tomar)
Igreja Matriz de Vila do Conde

Roma, Itália 
San Giovanni Battista dei Cavalieri di Rodi
San Giovanni Battista dei Genovesi
San Giovanni Battista Decollato
San Giovanni della Pigna

Outros países 
Igreja de Chesme — ou Igreja de São João Batista no Palácio Chesme ou Igreja da Natividade de São João Batista, em  São Petersburgo, Rússia
Igreja de São João Batista (Bombaim) — em Anderi, Índia
Igreja de São João Batista (Boa Vista) — em Cabo Verde
Igreja de São João Batista (Gülşehir) — na Capadócia, Turquia
Igreja de São João Batista (Ampoigné) — em Ampoigné, Mayenne, França

Desambiguações de templos